Sub conducerea lui Gorbaciov, URSS trece printr-o perioadă de reforme radicale. Reconstrucția economică (perestroika) și transparența (glasnost) sunt dublate în planul politicii externe de așa numita doctrină Sinatra "Croieste-ți propriul drum" ("I do it my way"). Potrivit acestei concepții, toate statele, inclusiv cele din sfera de influență sovietică, puteau să decide singure asupra formei de guvernământ. Reacția internațională a fost fără precedent în epoca contemporană: într-un singur an, 1989, regimurile comuniste din Germania de Est, Polonia, Cehoslovacia, Ungaria, România și Bulgaria s-au prăbușit, iar celebrul Zid al Berlinului a fost demolat. 

În Polonia, inițiativa a apartinut sindicatului Solidaritatea (Solidarność), care, cu largul sprijin al bisericii catolice, a organizat mari demonstrații și greve care au paralizat activitatea economică și socială. Guvernul comunist este obligat să negocieze și să recunoască principiul pluralismului politic. Alegerile organizate în vara anului 1989 dau câștig de cauză forțelor democratice, iar Lech Walesa este ales președinte. 

Dispariția blocului comunist a condus la modificări importante în raportul de forțe pe plan mondial: Organizația Tratatului de la Varșovia este dizolvată în 1991, multe dintre fostele state membre devenind membre NATO.

Începând cu 1994, extinderea NATO a îmbrăcat forma "parteneriatului pentru pace", iar în 1997, Polonia alături de Cehia și Ungaria devin membre cu drepturi depline.

Referințe și note
 Alexandru Barnea, Vasile Aurel Manea, Eugen Palade, Mihai Stamatescu, Bogdan Teodorescu (2005) - Istorie: manual pentru clasa a X-a.

Istoria Poloniei (1945–1989)
Războiul Rece